

Населені пункти та їхні частини
 Адамово — село в гміні Яблоново-Поморське Бродницького повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Адамово — село в гміні Хростково Ліпновського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Адамово — село в гміні Длуґосьодло Вишковського повіту Мазовецького воєводства
 Адамово — село в гміні Стшеґово Млавського повіту Мазовецького воєводства
 Адамово — село в гміні Бежунь Журомінського повіту Мазовецького воєводства
 Адамово — село в гміні Мохово Серпецького повіту Мазовецького воєводства
 Адамово — село в гміні Нове Място Плонського повіту Мазовецького воєводства
 Адамово — село в гміні Червонка Маковського повіту Мазовецького воєводства
 Адамово — село в гміні Йонець Плонського повіту Мазовецького воєводства
 Адамово — село в гміні Старий Дзежґонь Штумського повіту Поморського воєводства
 Адамово — село в гміні Суш Ілавського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Адамово — село в гміні Лідзбарк Дзялдовського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Адамово — село в гміні Ельблонґ Ельблонзького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Адамово — село в гміні Біскупець Ольштинського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Адамово — село в гміні Клечев Конінського повіту Великопольського воєводства
 Адамово — село в гміні Вольштин Вольштинського повіту Великопольського воєводства
 Адамово — частина села Хрцинно в гміні Насельськ Новодворського повіту Мазовецького воєводства
 Адамово — частина села Літвінкі в гміні Кузьниця Сокульського повіту Підляського воєводства
 Адамово — частина села Ґути в гміні Щучин Ґраєвського повіту Підляського воєводства
 Адамово — частина села Єнькі в гміні Соколи Високомазовецького повіту Підляського воєводства
 Адамово — частина села Козаже в гміні Цехановець Високомазовецького повіту Підляського воєводства
 Адамово — частина села Кшицько-Велике в гміні Влошаковіце Лещинського повіту Великопольського воєводства
 Адамово — колонія в гміні Венцборк Семполенського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Адамово — осада в гміні Мельник Сім'ятицького повіту Підляського воєводства
 Адамово — осада в гміні Осечна Лещинського повіту Великопольського воєводства

Адамово — поселення в общині Велике Лаще, Осреднєсловенський регіон

Примітки